Lokinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lokinsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Lokinsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Lokinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar